Habert ist der Familienname folgender Personen:

 François Habert (1520–1574), französischer Schriftsteller
 Germain Habert (1615–1654), französischer Schriftsteller
 Henri Louis Habert de Montmor (1600–1679), französischer Poet und Gelehrter

 Jacques Habert (* 1960), französischer Geistlicher, Bischof von Bayeux
 Jesko Habert (* 1988), deutscher Slampoet und Autor
 Johann Evangelist Habert (1833–1896), österreichischer Musiker und Komponist 
 Loïs Habert (* 1983), französischer Biathlet 
 Marie Dorin-Habert (* 1986), französische Biathletin

 Pierre Joseph Habert (1773–1825), französischer General